est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide acrylique, numéro CAS 
 α-propiolactone, numéro CAS , mélange d'énantiomères
 (3R)-α-propiolactone, numéro CAS 
 (3S)-α-propiolactone, numéro CAS 
 β-propiolactone, numéro CAS 
 3-oxétanone, numéro CAS 
 propanedial ou malondialdéhyde, numéro CAS 
 méthylglyoxal ou pyruvaldéhyde ou 2-oxopropanal, numéro CAS